Довил може да се односи на:

 Довил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Довил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш